Titusville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Titusville (Florida)
Titusville (Pennsylvania)